Марколин — фамилия. Известные носители:
 Марколин, Дарио (род. 1971) — итальянский футболист.
 Марколин, Мессия (род. 1967) — шведский вокалист, наиболее известный своим сотрудничеством с дум-метал-коллективом Candlemass.